Siebenstein steht für:

 Siebenstein, eine deutsche TV-Kinderserie
 Siebenstein (Forst Tennenlohe), historisches Steinkreuz im Forst Tennenlohe im Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Sieben Steinhäuser, auch Siebensteinhäuser, eine Gruppe von Großsteingräbern in der Lüneburger Heide

Siehe auch:
 Siebstein, Kreuzstein in Niedersachsen
 Siebensteinkopf, Berg im Bayerischen Wald
 Seven Stones, Radsportteam